Real de Catorce puede referirse a:

 el pueblo mexicano Real de Catorce;
 el grupo mexicano de blues Real de Catorce;
 el primer álbum de la misma banda Real de Catorce.